sorbit – składnik stali
 sorbit – sorbitol, organiczny związek chemiczny

Zobacz też 
 sorbent – substancja pochłaniająca inną substancję